1. Fussballbundesliga 2017-18 er den 55. sæson </span>i Bundesligaen, Tysklands bedste fodboldrække. Det begyndte den 18. august 2017, og have sidste spillerunde den 12. maj 2018. Kampprogrammet blev offentliggjort den 29. juni 2017.

Bayern München var de forsvarende mestre og vandt deres 27. Bundesliga-titel den 7. April med fem kampe tilbage, og vandt titlen for sjette gang i træk - for første gang i klubbens historie.

Oversigt 
En af trænerændringer, før starten af sæsonen var hos Borussia Dortmund, der var sluttede på tredjepladsen den foregående sæson. Efter fyringen af Thomas Tuchel, hyrede de hollænderen Peter Bosz i juni 2017, efter at han havde ført Ajax til UEFA Europa League finalen 2017. Dortmund var også den tyske klub, der er involveret i den største transfer i løbet af sommeren, da de solgte den unge franske angriber Ousmane Dembélé til Barcelona for 105 mio. euro Samtidig forberedte de regerende mestre Bayern München sig til sæsonen ved at bryde ligaens transferrekord, da de købte den franske midtbanespiller Corentin Tolisso fra Lyon for €41,5 millioner.

Den 28 September 2017 fyrede Bayern manager Carlo Ancelotti efter rapporter om spillernes utilfreds, på trods af klubben var på tredjepladsen. Han blev erstattet af Jupp Heynckes, der dermed fik sit fjerde ophold i klubben. Den 28 oktober fik en 2-0 sejr over RB Leipzig Bayern på førstepladsen for første gang i sæsonen. I December fyrede Dortmund Bosz da holdet var på syvendepladsen, og erstattede ham med østrigske Peter Stöger der selv havde for nylig blevet fyret hos 1. FC Köln.

I transfervinduet i januar 2018, mistede Dortmund forrige sæsons vicetopscorer, den gabonesiske angriber Pierre-Emerick Aubameyang, der skiftede til Arsenal for €63 mio. De erstattede ham ved at hente Chelseas Michy Batshuayi leje. Fra december til februar havde Bayern en 10-kampsvindende streak, der sluttede med en målløs kamp med Hertha BSC på Allianz Arena, og lykkedes med 13 ubesejrede kampe indtil et 2-1-nederlag i Leipzig den 18. marts.

Dortmund forblev ubesejrede i 12 kampe mellem december og 31. marts, da de tabte 6-0 ude til Bayern. Schalke 04, der sluttede som nummer ti den foregående sæson, var i top 3 det meste af sæsonen. De var ubesejret i 11 kampe mellem september og januar, og havde seks sejre i træk i februar og m,arts, før 3-2-nederlaget til bundholdet, Hamburger SV.

Bayern vandt deres 27. Bundesliga- og 28. tyske titel (6. i træk) den 7. april 2018, og med fem kampe tilbage, efter at have besejret de bayerske kollegaer fra FC Augsburg 4-1.

Hold 

I alt 18 hold deltog i denne udgave af Bundesligaen.

Holdændringer

Stadioner og steder

Personale og trøjer 

1. På ærmerne.

Trænerændringer

Stilling

Resultater

Statistik

Hat-tricks

Rent bur

Antallet af hold efter tilstand

Henvisninger 

Sæsoner i 1. Fußball-Bundesliga